Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але цього разу Стосур вирішила не брати участі.
Реймонд грала в парі з Оленою Лиховцевою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Квета Пешке і Ренне Стаббс.

Катарина Среботнік і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 7–5, 4–6, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Sony Ericsson Open, жінки, парний розряд, 2008
Sony Ericsson Open 2008